Liu Xiaoyu (n. 1988), nuotatrice cinese
 Liu Xiaoyu (n. 1989), cestista cinese